De 8ste editie van de Duitse wielerwedstrijd HEW Cyclassics werd gehouden op 3 augustus 2003 in en om de stad Hamburg. De wedstrijd ging over 253,2 kilometer. Het was de zesde wedstrijd in de strijd om de Wereldbeker.

Uitslag 

2003
Eendagswielerwedstrijd in 2003